Als Ludwig-Boltzmann-Preise werden zwei österreichische Auszeichnungen bezeichnet, und zwar:

 der Ludwig-Boltzmann-Preis (ÖPG), ein Nachwuchspreis der Österreichisch physikalischen Gesellschaft
 der Ludwig-Boltzmann-Staatspreis für Forschungspolitik, ein österreichischer Staatspreis